

Список видов, входящих в род 
 Список составлен на основе данных сайта Australian Plant Name Index
 Знаком × отмечены виды, имеющие гибридное происхождение.
 Синонимика видов в данном списке не приводится.
 Почти все виды - эндемики Австралии.

A
  
  – Гвинея 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  – Гвинея
 
 
 
  subsp. auriculiflora

B
  (Австралия, Новая Гвинея)

C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  (Мадагаскар)

D
 
   – Гвинея

E
 
  (Новая Каледония)
 
 
  subsp. echiifolia
 
 
 
 
 
  (Новая Каледония)
   – Tangled Гвинея-flower

F
  (Новая Каледония)

G
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  subsp. glomerata
 
 
 
 
 
   – Гвинея

H
 
 
 
 
  (Новая Каледония)
 
 
 
  var. hibbertioides

I
  - Гвинея

K

L
  (Новая Каледония)
  – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (Новая Каледония, Fiji)

M
 
 
  (Новая Каледония)
 
 
 
 
  var. melhanioides 
  
 
 
 
 
  (Новая Каледония)
  – Prickly Hibbertia
 
 

N
  (Новая Каледония)
 
 
 
  – Гвинея
 

O
 
 
 
 
  – Hoary Гвинея-flower
 
 
 
 
 

P
 
 
 
  (Новая Каледония)
 
 
 
 
 
 
  – Hairy Гвинея-flower
 
 
 
 
  (Новая Каледония)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (Новая Каледония)
 
 
 
  var. pulchra 

Q
 

R
  – Гвинея
 
 
 
  (Новая Каледония)
 
 

S
 
 
 
 
   – (Австралия, Новая Гвинея)
 
 
  var. scandens 
 
  – Гвинея
 
  var. sericea 
  – Гвинея
 
 
 
  (Новая Каледония)
 
 
 
  subsp. spicata 
  – Гвинея
 
 
 
 
 
 
 

T
 
  (Новая Каледония)
  (Новая Каледония)
 
 
  – Гвинея
 

U
 
 

V
 
  (Новая Каледония)
 
 
  – Гвинея
 
  var. vestita''

W
  (Новая Каледония)

Примечания

Ссылки 

Гиббертия
Гиббертия
Гиббертия